Bülck ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Günter Bülck (* 1953), deutscher Industriemanager und Politiker
 Rudolf Bülck (1880–1954), deutscher Bibliothekar
 Walter Bülck, von 1948 bis 1952 Präsident des Bund für Freies Christentum, Autor im Bereich Theologie

Siehe auch:
 Bulcke
 Bülk